Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 300 dans le monde.

 Route fédérale 300 en Allemagne
 Route nationale 300 en France